Michael Thonet (1796-1871) industriel allemand-autrichien ;
Joseph Thonet (1883-1952), membre de l'Armée belge des partisans ;
Victor Thonet (1914-1943), résistant belge ;
Victor Thonet (1885-1952), peintre belge.